Mbumba bzw. M’Bumba ist der Familienname folgender Personen:

 Nangolo Mbumba (* 1941), namibischer Politiker
 Nathaniel Mbumba, zairischer Rebellenführer
 John M’Bumba (* 1983), französischer Boxer